Dotto ist der Familienname von:

 Armando Dotto (* 1946), Schweizer Schauspieler, Regisseur und Autor
 Jean Dotto (1928–2000), französischer Radrennfahrer
 Luca Dotto (* 1990), italienischer Schwimmer

Siehe auch:
 Doto